Isohypse (von gr. isos ‚gleich‘ und hypsos ‚Höhe‘: ‚Linie gleicher Höhe‘) steht für:
 Höhenlinie, in der Kartografie
 Isohypse (Meteorologie), eine Linie, die Punkte gleicher geopotenzieller Höhe i. d. R. auf einer Isobarenfläche verbindet, insbesondere zur Darstellung des Höhenwetters